Dogg ist der Familienname folgender Personen:

 Deso Dogg (* 1975), deutscher Rapper, siehe Denis Cuspert
 Nate Dogg (Nathaniel Dwayne Hale; 1969–2011), US-amerikanischer Rapper
 Road Dogg (* 1970), US-amerikanischer Wrestler, siehe Brian Gerard James
 Snoop Dogg (Calvin Cordozar Broadus, Jr.; * 1971), US-amerikanischer Rapper und Schauspieler

Siehe auch:
 Dog
 Doc
 Dock